Onderdistrict in Indonesië
 Tawangharjo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tawangharjo (Giriwoyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tawangharjo (Tawangharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Tawangharjo (Wedarijaksa), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java